Sete Barras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sete Barras (ort), São Paulo, 
 Sete Barras (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar